O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) é uma Organização Militar Prestadora de Serviços de Ciência e Tecnologia (OMPS-C) da Marinha do Brasil, localizado em Arraial do Cabo. Foi fundado pelo eminente cientista brasileiro, reconhecido mundialmente, Almirante Paulo Moreira da Silva como Instituto de Pesquisas da Marinha o qual vislumbrou que o conhecimento do ambiente em que opera a Marinha do Brasil é indispensável para aumentar a eficácia de seu desempenho, principalmente em face da modernização dos meios flutuantes, dotados com sistemas e equipamentos extremamente sensíveis e dispendiosos.

Atualmente, o IEAPM, além dos estudos voltados para a biologia marinha que tiveram início com o Projeto Cabo Frio, aprofunda-se também naqueles necessários aos interesses direto da Marinha de Guerra, dentre os quais predominam os assuntos da oceanografia física, e geológica, assim como da meteorologia e da hidrografia.

História 
Criado em 26 de abril de 1984, é subordinado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha. A sua existência, entretanto, remonta ao Projeto Cabo Frio, concebido pelo Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, implantado em 1974 em Arraial do Cabo, no litoral do Estado do Rio de Janeiro.

Missão 
A missão do Instituto é a de planejar e executar tarefas de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de Oceanografia, Meteorologia, Hidrografia, Geologia e Geofísica Marinhas, Instrumentação Oceanográfica, Acústica Submarina e Engenharia Costeira e Oceânica, a fim de contribuir para a obtenção de modelos, métodos, sistemas, equipamentos, materiais e técnicas que permitam o melhor conhecimento e a eficaz utilização do meio-ambiente marinho no interesse da Marinha do Brasil.

A sua área de atenção são pesquisas sobre bioincrustação, meio-ambiente marinho, previsão do ambiente acústico, água de lastro, distribuição e impacto ecológico e econômico do "Limnoperna fortunei" (mexilhão-dourado) em águas doces brasileiras, e à capacitação de pessoal para contribuir com o aperfeiçoamento de modelos de alcançe de sonar. Presta ainda serviços de análise de hidrocarbonetos oriundos de derrames de óleo, análise sedimentológica, monitoramento de radionuclídeos em parte do litoral brasileiro, em proveito do Programa nuclear brasileiro, e apoio administrativo ao CASOP, ao CAMR e a navios da Armada surtos em Arraial do Cabo.

Ver também 
 Hidráulica Marítima

Ligações externas 
 

Marinha do Brasil
Estudos Mar Almirante Paulo Moreira
Cultura de Arraial do Cabo
Instituições meteorológicas